KLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Klaipėda (Lituania)
 klj – codice ISO 639-3 della lingua khalaj turca